Marzena Karpińska – sportowiec, polska sztangistka. 
 Marzena Karpińska – plastyk, współtwórca grupy Reportaż.